El término engaño hace referencia a varios artículos:

Parónimos
 bulo
 disimulación
 estafa o timo
 estratagema
 falsificación
 falso
 fingimiento
 fraude
 impostura
 infidelidad
 mentira

Elemento físico
"Engaño" como denominación de elementos usado en distintas actividades humanas con animales:

 arte de pesca
 muleta (tauromaquia)
 reclamo

Biología
 nombre común de la planta Lactuca perennis
 Engañosa, nombre vulgar del hongo Entoloma sinuatum

Cine y televisión 
 Engaño, película de cine negro estadounidense de 1946.
 Engañada, telenovela.

Además
 engañar con la verdad, tópico literario
 publicidad engañosa